F52 steht für:
 F52, Startklassen paralympischer Sportarten, siehe T52 (Paralympics)
 BMW F52, Modell der 1er-Baureihe von BMW